Рубе́н Марти́н Бе́рта (;  — ) — бразильский бизнесмен, руководитель авиакомпании VARIG.

Биография 
Рубен (в некоторых источниках — Рубем) родился в Порту-Алегри в семье Мартина Фелиса Берты () и Хелены Марии Ленц (при передаче  — Элена Мария Ленс, так как передаваемые русскими буквами х и ц звуки отсутствуют в бразильском варианте португальского языка) немецкого и лютеранского происхождения. Семья жила в среднем достатке, а в начале 1927 года Рубен Берта уже посещал медицинские курсы. В том же году в поиске подработки он наткнулся на объявление по найму в авиационное предприятие Viação Aérea Rio-Grandense, более известное как VARIG. Из любопытства 19-летний парень пришёл на собеседование и подкупил Отто Мейера тем, что не стал спрашивать о зарплате, целях и графике работы, просто восприняв всё как должное. Так Берта вместе с Мейером стали первыми сотрудниками первой в Бразилии авиакомпании.

Изначально Рубен Берта занимал пост офисного сотрудника, а позже стал секретарём директоров-учредителей. Когда в 1942 году Бразилия вступила во Вторую мировую войну на стороне союзников, Отто Мейер как немецкий эмигрант из-за политических разногласий был вынужден покинут свой пост президента VARIG, поэтому в конце того же года его место занял уже Берта, под руководством которого были начаты закупки американских самолётов взамен немецких. Работая в авиакомпании со дня её основания, Рубен был очень предан своей работе, в том числе когда в период военных действий у неё возникли проблемы с финансами, он продал свою коллекцию марок. Его жена даже шутила, что у её мужа есть любовница — VARIG. В 1945 году под влиянием работ  и Quadragesimo Anno Рубен Берта создал «Фонд сотрудников VARIG», после чего упросил акционеров передать 50 % акций авиакомпании этому фонду, чтобы сами сотрудники руководили своим предприятием.

В 1964 году президент VARIG поддержал военный переворот в стране. В связи с этим существуют теории, что Рубен Берта был одним из идеологов закрытия флагманской авиакомпании Panair do Brasil, чтобы после её устранения собственная компания получила доступ на прибыльные маршруты в Европу, тем самым улучшив своё сложное финансовое положение. Достаточно подробно рассматривался и вопрос о введении в расписании регулярных кругосветных пассажирских рейсов.

14 декабря 1966 года Берта, находясь за рабочим столом, готовился к собранию, когда вдруг почувствовал боли в сердце, поэтому вызвали медиков. Но спустя час с момента появления первых болей 59-летний Рубен Мартин Берта умер от инфаркта миокарда; он оставался верен VARIG до конца своей жизни. Новым руководителем компании стал Эрик Каструп де Карвалью (), в прошлом работавший в Panair и который продолжил политику по расширению сети маршрутов по земному шару.

Рубен Бета был похоронен на  в Порту-Алегри.

Память 

В честь Рубена Берты были названы:
 Порту-Алегри — , пинакотека, и общественный колледж
 Рио-де-Жанейро — общеобразовательная школа
 Сапукая-ду-Сул — улица и проспект
 Сан-Паулу —  и больница
 Эрешин — железнодорожный мост
 Уругваяна — 

Фонд сотрудников VARIG был переименован в Фонд Рубена Берты ().

Также имя «Ruben Berta» носил второй во флоте VARIG авиалайнер Boeing 777 (борт , поступил 19 ноября 2001 года).

Примечания

Ссылки 
 

VARIG
Умершие от инфаркта миокарда